«Ég á líf» (У меня есть жизнь) — песня в исполнении исландского певца Эйтоура Инги Гюннлёйгссона, с которой он представил Исландию на конкурсе песни «Евровидение 2013».

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Исландии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»
Песни на исландском языке